Vändskiva kan syfta på:

Vändskiva (järnväg) – en konstruktion som används för att vända järnvägsfordon
 Vändskiva (vägtrafik) – en del av en trailerdragare
Vändskiva (plog) – en del på en plog som vänder jorden